Molekulska formula -{C15H10O4}- se može odnositi na:

 4',7-Dihidroksiflavon
 Hrizin
 Hrizofaninska kiselina
 Daidzein